Анкуди́новка — название населённых пунктов в России:
 Анкудиновка — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Анкудиновка — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Анкудиновка — посёлок станции в Кстовском районе Нижегородской области.
 Анкудиновка — деревня в Майнском районе Ульяновской области.

Другое 
 Технопарк «Анкудиновка» — технопарк в Нижнем Новгороде, специализирующийся на развитие информационных технологий, а также химических и биомедицинских технологий